

Toponyme 

 Seelbach, une commune allemande de Bade-Wurtemberg
 Seelbach, une commune allemande de la Rhénanie-Palatinat
 Seelbach bei Hamm (Sieg), une commune allemande de la Rhénanie-Palatinat
 Seelbach (Westerwald), une commune allemande de la Rhénanie-Palatinat

Bâtiment 
 L'hôtel Seelbach Hilton, à Louisville (Kentucky).